Гасе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Гасенко Григорій Степанович — російський радянський письменник-натураліст, член Спілки письменників СРСР.
 Гасенко Олексій Павлович — учитель, поет, композитор.
 Гасенко Юрій — український політичний і культурний діяч, письменник і журналіст, дипломат.

Українські прізвища
Прізвища на -енко